Kraftwerk:

 Kraftwerk — немецкий музыкальный коллектив из Дюссельдорфа.
 Kraftwerk — первый студийный альбом германской группы Kraftwerk.
 Kraftwerk 2 — второй студийный альбом германской группы Kraftwerk.